Kylie steht für:

 Kylie (Vorname), weiblicher Vorname
 Kylie (Wurfwaffe), Wurfholz
 Kylie (Album), Musikalbum von Kylie Minogue

Siehe auch:
 Kylee